Kampot (provincie), een zuidelijke provincie van Cambodja
 Kampot (plaats), de hoofdplaats van de provincie
 Kampot (district), een district gelegen in de provincie